Austràlia: Rockdale (Austràlia)
 Estats Units:
 Rockdale (Illinois)
 Rockdale (Wisconsin)